Клопачка (Rhinanthus) е род покритосеменни паразитни растения от семейство Воловодецови (Orobanchaceae). Включва около 30 вида, разпространени в Европа, Азия и Северна Америка с най-голямо разнообразие в Европа. В миналото родът е класифициран и в семейство Живеничеви (Scrophulariaceae).

Видове 

Воловодецови